Aafjes ist der Familienname folgender Personen:
 Bertus Aafjes (1914–1993), niederländischer Dichter
 Gerard Aafjes (* 1985), niederländischer Fußballspieler